«What’s My Name?» () — сингл американского рэпера Snoop Doggy Dogg, с его альбома Doggystyle, который вышел 30 октября, 1993 года. Продюсером сингла стал Dr. Dre.

О сингле 
Сингл был спродюсирован Dr. Dre, и имеет интерполяцию от Funkadelic: «(Not Just) Knee Deep», George Clinton: «Atomic Dog», и Parliament: «Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)». Начало песни взято из The Counts': «Pack of Lies».

Snoop Doggy Dogg стал одним из немногих гангста-рэперов, с лаконичным и непринужденно-протяжным голосом, который читал рэп о его участии в преступных бандах, убийствах, наркотиках, сексуальном насилии, и перестрелках.

Дополнительный вокал в песне был исполнен Jewell, Tony Green, и Dr. Dre. Также вышла вторая часть песни в 2000 году с альбома Tha Last Meal под названием Snoop Dogg (What’s My Name Pt. 2). Обложка сингла была сделана Joe Cool. В песне есть строчки с песни «Deep Cover», исполненный Dr. Dre и Snoop Dogg.

Строчки его песни «What’s My Name?»: «Went solo on that ass / but it’s still the same» and «What’s my motherfuckin' name?» также спели в своих песнях Jay-Z: «Jigga My Nigga», Ja Rule, и Jennifer Lopez в своём треке «I’m Real (Murder Remix)».

Музыкальное видео 
Fab 5 Freddy стал режиссёром клипа. Snoop и другие в клипе превращаются в собак (таких как доберман и ротвейлеры), чтобы сбежать от сердитых отцов. Одна сцена показывает животных, носящих солнцезащитные очки, куря сигары и играя на деньги в кости (пародия на серию картин Dogs Playing Poker). Другие партнеры по лейблу Snoop, Kurupt, Daz Dillinger, и Warren G, делают миниатюрные появления в клипе.

Коммерческий успех 
Этот трек попал в чарт Billboard Hot 100 под номером 8. В 1994 году сингл был удостоен платины.

Список композиций 
12-дюймовый сингл
 A1 «What’s My Name? (Radio Edit)»
 A2 «What’s My Name? (LP Version)»
 B1 «What’s My Name? (Explicit Club Mix)»
 B2 «What’s My Name? (Club Instrumental)»

Кассета
 A1 «What’s My Name? (Radio Mix)»
 A2 «What’s My Name? (Clean Club Mix)»
 B1 «What’s My Name? (Radio Mix)»
 B2 «What’s My Name? (Clean Club Mix)»

CD-сингл
 «What’s My Name? (Clean Radio Mix)»
 «What’s My Name? (Clean Club Mix)»
 «What’s My Name? (Explicit Club Mix)»
 «What’s My Name? (LP Version)»
 «What’s My Name? (Instrumental)»

7-дюймовый сингл
 A «What’s My Name? (Clean Radio Mix)»
 B «What’s My Name? (Clean Club Mix)»

Примечания

Ссылки 
 «What’s My Name?» — a music video retrospective
 Full lyrics of this song на MetroLyrics

Песни Snoop Dogg
Синглы Death Row Records
Синглы Interscope Records
Синглы Atlantic Records
Песни, написанные Snoop Dogg
Песни, написанные Dr. Dre
Песни, спродюсированные Dr. Dre
Дебютные синглы